101 peut faire référence à :

Nombres 
 101, nombre
 101, année du calendrier julien
 -101, année du calendrier julien
 101, le numéro d'appel des urgences de la police en Belgique

Autres 
 Cent unième kilomètre : expression désignant les restrictions à la liberté de circulation en URSS.
 « Loi 101 », nom commun de la « Charte de la langue française » qui fait du français la langue officielle du Québec, en 1974.
 101 est un album enregistré en public de Depeche Mode ainsi qu'un documentaire, les deux sont sortis en 1989.
 101 est un album de Keren Ann sorti en 2011.

Voir aussi 
 

Homonymie de nombre